Az Anyegin lehetséges jelentései:

 Anyegin, Puskin verses regénye
 Anyegin, Csajkovszkij operája
 Anyegin, 1990-es magyar tévéfilm
 Anyegin, 1999-es brit-amerikai film